Афалина:

 Афалина — вид дельфинов, один из трёх видов рода Афалин.
 РАФ-21А «Афалина» — самодельный минивэн на базе узлов и агрегатов РАФ-977Д и ГАЗ-22.
  «Афалина» — рейдовый буксир специального назначения проекта 16609 ЧФ ВМФ РФ.